Józef Wawrzyniec Krasiński (1783–1845) – polski literat, pamiętnikarz i wojskowy
 Józef Krasiński (1914–1998) – polski inżynier, lotnik i hrabia
 Józef Krasiński (1930–2022) – polski duchowny rzymskokatolicki, telog

Zobacz też